Der Kasachische Fußballpokal () ist der nationale Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften im kasachischen Fußball. Er wird seit der Saison 1992 ausgetragen. An dem Wettbewerb nehmen Mannschaften aus den zwei höchsten Spielklassen teil. Neben der Premjer-Liga ist er der wichtigste Fußballwettbewerb im Land. Der Sieger des Pokals darf in der darauffolgenden Saison an der zweiten Qualifikationsrunde für die UEFA Europa League teilnehmen. Das Finale wurde seit Einführung des Wettbewerbs bis 2008 vorwiegend im Zentralstadion Almaty ausgetragen. Seitdem ist die moderne Astana Arena Schauplatz des Finales.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Sieger

Weblinks 
 rsssf.com: Liste der Endspiele (englisch)